Ctenicera är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1829. Ctenicera ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Ctenicera